Die Avon Championships of Houston 1979 waren ein Tennisturnier der Damen in Houston. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 15. bis 21. Januar 1979 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Houston